Stefan Moysa-Rosochacki (1853-1920) – ziemianin galicyjski
 Stefan Moysa-Rosochacki (1922-2007) – ksiądz rzymskokatolicki